Comitatul Iowa, conform originalului din limba engleză, Iowa County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Iowa, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Iowa, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Iowa (dezambiguizare)